Michael ou Mike Foster est un nom porté notamment par :

en arts, littérature et musique
 Michael Foster (1904–1956), romancier, journaliste et dessinateur ;
 Michael Foster (né 1973), écrivain de science fiction et de fantastique ;
 Michael Foster (né 1964), batteur du groupe de rock FireHouse ;

en science et académie
 Michael Foster, professeur de folklore américain ;
 Michael Foster (1903–1959), professeur de philosophie à l'université d'Oxford ;
 Michael Foster (1836–1907), physiologiste britannique et député ;

en politique

 Michael Foster (né 1930), ancien gouverneur de la Louisiane ;
 Michael Foster, homme politique canadien ;
 Michael Foster (né 1946), homme politique britannique ;
 Michael Foster (né 1963), homme politique britannique ;

en sports

 Michael Foster, joueur de cricket anglais ;
 Michael Foster, joueur de cricket australien ;
 Michael Foster, ancien joueur de cricket anglais ;
 Michael Foster (né 1939), footballeur anglais ;
 Michael Foster (né 1985), footballeur international de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Michael G. Foster (né 1940), fondateur du karaté Yoshukai International ;

autres personnalités

 Michael Foster (1689–1763), juge anglais ;
 Michael Foster, ancien agent britannique et candidat politique ;
 Michael Foster (né 1952), chef scout britannique et prêtre anglican.

Voir aussi 
 Michael Forster (1907–2002), artiste canadien